El National Invitation Tournament 2001 fue la sexagésimo cuarta edición del National Invitation Tournament. La disputaron 32 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Tulsa, que lograba su segundo título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2001

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 2000)

Baloncesto en 2001
National Invitation Tournament